Кардиналы, возведённые Папой римским Николаем IV — 6 прелатов, клириков и мирян были возведены в сан кардинала на одной Консистории за четырёхлетний понтификат Николая IV.

Консистория от 16 мая 1288 года 
 Берардо Берарди, епископ Озимо (кардинал-епископ Палестрины) (Папская область);
 Юг Эслен де Бийом, O.P., магистр Священного дворца (кардинал-священник церкви Санта-Сабина) (Папская область);
 Маттео д’Акваспарта, O.F.M., 12-й генеральный министр своего ордена (Сан-Лоренцо-ин-Дамазо) (Папская область);
 Пьетро Перегроссо, вице-канцлер Святой Римской Церкви (кардинал-дьякон с титулярной диаконией Сан-Джорджо-ин-Велабро) (Папская область);
 Наполеоне Орсини (кардинал-дьякон с титулярной диаконией Сант-Адриано) (Папская область);
 Пьетро Колонна, (кардинал-дьякон с титулярной диаконией Сант-Эустакьо) (Папская область).

Ссылки 
 Кардиналы возведённые папой римским Николаем IV;
 Кардиналы возведённые папой римским Николаем IV;
 Консистория 1288 года.

Примечания 

Николай IV
Николай IV